Weber:

 
 
 Weber (карбюратор) — торговая марка и тип карбюраторов, производившихся по лицензии фирмы Storol Group. Эти карбюраторы в русскоязычной литературе в основном упоминаются в связи с тем, что их устанавливали на двигатели ВАЗ, ЗМЗ и ЧТЗ

См. также 
 Вебер